Герценберг — еврейская фамилия. Также топоним.

Персоналии 
 Герценберг, Вера Робертовна (1907—1988) — советский искусствовед, автор книги «Кукрыниксы об искусстве».
 Герценберг, Григорий Рафаилович (1910—1996) — советский учёный в области энергетики, доктор технических наук.
 
 Герценберг, Илья Иванович (1898—1938) — деятель советских спецслужб, разведчик.
 Герценберг, Леонард Георгиевич (1934—2012) — российский лингвист.

Топоним 
 Герценберг — название до 1948 года села Пионерское (Феодосийский горсовет).